Алле́я Пе́рвой Маёвки (название с 1967 года) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Вешняки. Расположена между Рассветной аллеей и улицей Юности. С 2018 года фактически является частью Северо-Восточной хорды.

Происхождение названия 
Аллея образована из бывших Железнодорожной и Первомайской улиц. Названа в 1967 г. в честь первой маёвки, организованной в 1895 г. московской марксистской организацией «Рабочий союз» в лесу между платформами бывшей Московско-Казанской ж.д. Вешняки и Шереметьевская (ныне — платформа Плющево Рязанского направления Московской ж.д.).

Здания и сооружения 
 Владение 2 — СИАЛ-Профиль (Официальное представительство ЛПЗ «СЕГАЛ»).
 Дом 9 — автостоянка.
 Дом 11, корпус 1 — СК-Стройпаркет.
 Дом 11, корпус 2 — клуб любителей животных «Виктория».
 Дом 15 — ООО «Анодин Медиа», журналы «Техномир», «Криогенная технология».

Транспорт 
Станции метро «Рязанский проспект», «Перово», «Выхино»

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь.-М.:ОГИ,2007. ISBN 5-94282-432-0

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы (ОМК УМ)
 
 Аллея Первой Маёвки: учреждения и организации.